Аркадий Давидович Бакман (16 ноября 1905, Одесса — 23 мая 1969, Одесса) — советский боксёр и тренер по боксу.

Мастер спорта СССР по боксу. Заслуженный тренер УССР по боксу.

Биография 
Родился в Одессе 16 ноября 1905 года.

Боксом начал заниматься с 22-летнего возраста.

В 1933 году завоевал звание чемпиона Украины и занял 3-е место на чемпионате СССР.

В 1934 году его назначили старшим тренером «Одесской городской школы бокса». Он становится ведущим боксёром Одессы, выступает на многих соревнованиях и одновременно работает тренером. В 1939 году на первенстве СССР по второй группе городов занимает 1-е место в весе 51 кг, ему первому из одесских боксёров присваивается звание «Мастер спорта СССР по боксу».

В 1941—1945 гг. — участник Великой Отечественной войны. После войны возвращается в родную Одессу и продолжает заниматься любимым делом. Работает тренером в спортобществах «Пищевик» и «Авангард». В 1946 году становится бронзовым призёром ВЦСПС (малое первенство СССР) в полулёгком весе (57 кг).

В 1947 году Бакман проводит свой последний, 175-й поединок и в красивом, техничном, темповом бою обыгрывает чемпиона Нью-Йорка Боба Цымбу.

Аркадий Давидович воспитал целую плеяду боксёров. Наиболее известные из них — Александр Юшин, Владимир Бондаренко, Роман Песин, Иосиф Кац, Борис Присяжнюк, Владимир Зубенко, Александр Каретный, Александр Байрачный, Николай Брага.

Умер 23 мая 1969 года. Похоронен на 2-м Христианском кладбище Одессы. Рядом с его памятником в 2001 году была установлена стела в честь прославленных тренеров и боксёров Одессы.

Источники 
 «Большой ринг республики». Дэви Аркадьев. — Киев, 1986. — 160 с.
 «Джентльмены ринга». Г. М. Кретов. — Одесса: Духовная книга, 2000. — 200 с.
 «На ринг приглашаются». Г. М. Кретов. — Одесса: Астропринт, 2002. — 230 с.
 «Боксёры Одессы, XX век. Сборник». В. Б. Пиковский. — Одесса: Печатный дом, 2005. — 272 с.

Ссылки 
 Аркадьев, сын Бакмана 
 Спортивный некрополь: Бакман Аркадий Давидович 
 Узнай себя в учениках 
 100-летие со дня рождения Аркадия Бакмана 
 Фото из семейного архива 

Боксёры СССР
Боксёры 1930-х годов
Боксёры 1940-х годов
Тренеры по боксу СССР
Похороненные на 2-м Христианском кладбище Одессы